L'apparizione (L'Apparition) – dipinto del 1875 di Gustave Moreau
 L'apparizione (L'Apparition) –  film del 2018 diretto da Xavier Giannoli